Ольга Потапова:
 Потапова, Ольга Ананьевна (1892—1971) — советская, московская художница-нонконформист.
 Потапова, Ольга Яковлевна (1914—1965) — Герой Социалистического Труда, бригадир маляров.